John Lysaght kan syfta på bland andra:

* John Lysaght, 1:e baron Lisle (1702–1781), irländsk peer
 John Lysaght, 2:e baron Lisle (1729–1798), irländsk peer
 John Lysaght, 3:e baron Lisle (1781–1834), irländsk peer
 John Lysaght, 5:e baron Lisle (1811–1898), irländsk peer
 John Lysaght, 7:e baron Lisle (1903–1997), irländsk peer